Wahlkreis 34 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 34
 Landtagswahlkreis 34
 Reichstagswahlkreis 34